Kremlin steht für:

 Krzemlin, vor 1945 Kremlin, ein Ort in Polen
 Kremlin (Luckau), ein Ortsteil von Luckau (Wendland) in Niedersachsen
 Kremlin AG, börsennotiertes deutsches Beteiligungsunternehmen

Siehe auch:
 Gremlin (Begriffsklärung)